Люсе́-ле-Лібр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Орлеана, 35 км на північний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Люсе-ле-Лібр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Люсе-ле-Лібр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр